Грачёв, Ефим:
 Грачёв, Ефим Андреевич (1826—1877) — российский селекционер-овощевод.
 Грачёв, Ефим Николаевич (1807—1862…1868) — российский купец, городской голова Перми в 1856—1858 годах.